est une « mini-série » composée de deux ouvrages publiée dans la collection « Découvertes » des éditions Gallimard.

L’Afrique des explorateurs peut désigner :
 L’Afrique des explorateurs, tome 1 : Vers les sources du Nil () ;
 L’Afrique des explorateurs, tome 2 : Vers Tombouctou ().

Liens externes 
 

Découvertes Gallimard